

Nom de personne 
Menge est un prénom masculin désuet qui a été porté notamment par :
 Menge, autre nom de Memmie, premier évêque de Châlons-en-Champagne au , fêté localement le 5 août.

 Anton Menge (1808-1880), naturaliste allemand ;
 Charles Menge (1920-2009), peintre suisse  ;
Johannes Menge (1788-1852), géologue et linguiste allemand ;
 Wolfgang Menge (1924-2012), scénariste et journaliste allemand.

Toponyme 

 Menge, localité au Cameroun ;
 Menge, localité de la région Benishangul-Gumuz en Éthiopie ;
 Menge, district éthiopien (woreda) où se trouve cette localité ;
 Menge, île habitée des Îles Marshall.

 Saint-Menge, commune française du département des Vosges ;
 l'église Saint-Menge de Trémont-sur-Saulx et la fontaine Saint-Menge à Trémont-sur-Saulx, dans la Meuse ;
 l'église Saint-Menge-de-Lourps, dans la commune de Longueville en Seine-et-Marne ;
 l'église Saint-Menge de Merry-Sec, dans l'Yonne.

 Saint-Menges, commune française du département des Ardennes.

Autres 

 (3740) Menge, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Mata Menge, site préhistorique en Indonésie ;

 Menge, nom commun en allemand signifiant notamment « quantité », « amas » ; choisi par Cantor pour introduire la notion d'ensemble en mathématiques.